

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sowliny – część miasta Limanowa
 Sowliny – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa